Sierra del Águila hace referencia a varios artículos:

Geografía física
 Sierra del Águila, sierra y espacio protegido de la Región Valles en Jalisco, México, parte del sistema montañoso de la Sierra Madre Occidental;

En España
 Sierra del Águila (Sistema Ibérico), en la provincia de Zaragoza, Aragón;
 Sierra del Águila (Prepirineo), una de las sierras del Prepirineo aragonés, en la comarca de la Hoya de Huesca;
 Sierra del Águila (Sistema Central), sierra del Sistema Central, en el valle del Tiétar, entre las provincias de Ávila y Toledo;
 Sierra del Águila (Cordillera Subbética), sierra en el entorno de la Sierra de la Pila, Cordillera Subbética;
 Sierra del Águila (Sistemas Prebéticos), pequeña sierra del Valle de Biar, dentro de los Sistemas Prebéticos en la Comunidad Valenciana;
 Sierra del Águila (Ciudad Real), una de las sierras de las estribaciones de Sierra Morena en la provincia de Ciudad Real, región natural de La Mancha;
 Sierra del Águila (Huelva), sierra del sector onubense de Sierra Morena, en la comarca de la Cuenca Minera (Huelva), Andalucía;